Szymczyk può riferirsi a:

Persone 
 Franciszek Szymczyk – pistard polacco
 Adam Szymczyk – storico dell'arte polacco

Altro 
 198717 Szymczyk – asteroide